Манжура () — фамилия.

 Известные носители:

 Манжура, Иван Иванович (1851—1893) — украинский поэт, писатель и фольклорист. 
 Манжура, Прокофий Иванович (1873—1949) — адвентистский проповедник.